Au service de Sa Majesté correspond également à :

 Au service de Sa Majesté est un film de Raoul Walsh sorti en 1937 ;
 Au service de Sa Majesté est un dessin animé sorti en 1997 ;
 Astérix et Obélix : Au service de Sa Majesté est un film de Laurent Tirard sorti en 2012.

Voir aussi